Nyole kan syfta på:

 Nyole (språk) – ett bantuspråk
 Nyolé – ett vattendrag i Kamerun